Данный список представляет собой перечень самолётов, использовавшихся ВВС Швеции с момента основания и по настоящее время. Актуальность, точность и полнота списка не гарантируется. Особо обозначены летательные аппараты, ныне находящиеся на вооружении.

Ранние летательные аппараты

Первые воздушные шары Армии и Флота

Первые самолёты Флота 
(Авиационный корпус стал отдельной военной структурой у 1915 году.)

Первые самолёты Армии 
(Авиационный корпус стал отдельной военной структурой у 1915 году.)

Воздушные силы (1926–40)
Созданы в июле 1926 года.

Истребители (Jakt)

Бомбардировщики (Bomb), торпедоносцы (Torped) и штурмовики (Attack)

Разведывательные (Spaning)

Транспортные (Transport)

Учебные (Skol) и учебно-боевые (Övning)

Экспериментальные/прототипы/проекты (Prov)

Прочие 
Не использовались воздушными силами

Планёры 
G = Glidflygplan "планёр"
Se = Segelflygplan, "soarer" (пилотажный планёр),
Lg = Lastglidare, "транспортный планёр"

Система обозначений после 1940 года 
(Летательные аппараты, состоящие ныне на вооружении, обозначены светло-зелёным цветом.)

Основной список

Вертолёты (Helikopter)

Флот

Армия

Вертолётное крыло совместного подчинения
Вертолёты, принятые на вооружение после реорганизации в 1998 году.

Все пригодные к эксплуатации перечисленные выше вертолёты, были объединены в это подразделение.

Беспилотные летательные аппараты

См. также 
 Вооружённые силы Швеции
 Военно-воздушные силы Швеции
 Сухопутные войска Швеции
 Военно-морские силы Швеции

Примечания

Ссылки 
 Обозначения военных самолётов Швеции
 Военная авиация Швеции
 World air forces: Швеция
 Svenska vingar: Militära flygplan och helikoptrar

Системы обозначения воздушных судов